A sexta temporada do The Voice Brasil, um talent show brasileiro, estreou em 21 de setembro de 2017, após as novelas A Força do Querer e O Outro Lado do Paraíso e foi exibida até o dia 21 de dezembro de 2017. A temporada contou com a apresentação de Tiago Leifert e Mariana Rios (nos bastidores), e no júri Carlinhos Brown, Lulu Santos, Michel Teló e Ivete Sangalo, esta última substituindo Claudia Leitte. Devido à transmissão dos times de futebol brasileiros na Copa Libertadores da América e na Copa Sul-Americana, o programa foi excepcionalmente exibido numa terça-feira no dia 21 de novembro de 2017 e em 30 de novembro de 2017 o programa não foi exibido; com isso, a atração foi transmitida ao vivo em dois dias na semana seguinte (5 e 7 de dezembro de 2017).

Na final do programa, ficaram Carol Biazin (Time Ivete Sangalo), Day (Time Lulu Santos), Samantha Ayara (Time Michel Teló) e Vinícius D'Black (Time Carlinhos Brown). A mineira Samantha Ayara, do time de Michel Teló, venceu a temporada com 41% dos votos, fazendo do técnico Michel Teló tricampeão.

Técnicos e apresentadores
A sexta temporada conta com três dos quatro técnicos da temporada anterior: Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló enquanto Ivete Sangalo estreia como técnica da versão adulta substituindo Claudia Leitte, que ficou com a vaga de Sangalo no The Voice Kids. A atração segue sob o comando de Tiago Leifert e Mariana Rios nos bastidores.

Episódios

Episódio 1: Audições às Cegas, Parte 1 (21 de setembro de 2017)
Legenda

 Performances
 "Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim" - Ivete Sangalo
 "Sebastiana" - Técnicos do The Voice Brasil

Episódio 2: Audições às Cegas, Parte 2 (28 de setembro de 2017)
 Performances
 "Olha" - Michel Teló

Episódio 3: Audições às Cegas, Parte 3 (5 de outubro de 2017)
 Performances
 "Carreirinha" - Carlinhos Brown

Episódio 4: Audições às Cegas, Parte 4 (12 de outubro de 2017)
 Performances
 "For Your Babies" - Ivete Sangalo

Episódio 5: Audições às Cegas, Parte 5 (19 de outubro de 2017)
 Performances
 "Desculpe o Auê" - Lulu Santos

Episódio 6: Audições às Cegas, Parte 6 (26 de outubro de 2017)

Episódios 7 a 9: Tira-Teima (2 a 16 de novembro de 2017)  
Nesta fase, cada técnico dividiu seus times em três grupos de quatro candidatos, que cantaram em suas respectivas noites. Os quatro candidatos do time se apresentam. O técnico salva duas vozes, que seguem na competição.
 
Legenda

Episódio 10: Batalhas (21 de novembro de 2017)
A fase de batalhas foi transmitida em um único episódio.

Graças ao "Peguei", alguns competidores foram salvos por outros técnicos mesmo perdendo a sua batalha e, assim, seguiram na competição.

Legenda

Episódio 11: Batalha dos Técnicos (5 de dezembro de 2017) 
Nesta fase, cada técnico escolhe que time deseja enfrentar e seleciona um candidato do seu time, que enfrentará o escolhido do técnico pelo qual optou por enfrentar. O público decide quem dos dois competidores permanece na competição.

Cada técnico tinha direito a salvar um integrante de seu time, que passaria automaticamente para a próxima fase e, portanto, não precisaria cantar nesta etapa.

Legenda

Episódio 12: Remix (7 de dezembro de 2017) 
Nesta fase, os técnicos irão assistir a performance dos competidores novamente e usarão o botão vermelho para escolher quem vai para a próxima fase. Os participantes que forem escolhidos por mais de um técnico poderão decidir em qual time querem seguir. O técnico com mais competidores pelo seu time nesta fase têm direito a uma carta curinga que garante o "Poder Supremo" na hora da escolha. Os técnicos têm direito a escolher um participante na rodada e o segundo através da repescagem.

Legenda

Episódio 13: Shows ao Vivo - Semifinal (14 de dezembro de 2017)  

Legenda

Episódio 14: Shows ao Vivo - Final (21 de dezembro de 2017)

Resultados 
Informação dos concorrentes

Detalhes dos resultados

Times
Legenda

  – Vencedor(a)
  – Finalista
  – Eliminado(a) na semifinal
  – Pego por outro técnico na fase remix (nome riscado)
  – Eliminado(a) na fase remix
  – Eliminado(a) na batalha dos técnicos
  – Pego por outro técnico na rodada de batalhas (nome riscado)
  – Eliminado(a) na rodada de batalhas
  – Eliminado(a) no tira-teima

Audiência 
Os dados são providos pelo IBOPE e se referem ao público da Grande São Paulo.

Em 2017, cada ponto representa 70,5 mil domicílios ou 199,3 mil pessoas na Grande São Paulo.

The Voice Brasil
2017 na televisão no Brasil